Крис Джонсон (; родился , Вашингтон, Округ Колумбия, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового и тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера 
В январе 2010 года он подписал контракт с польским клубом «Туров». В том же году на драфте лиги развития НБА Крис Джонсон был выбран «Дакотой Уизардс». В январе 2011 года «Портленд Трэйл Блэйзерс» подписали с ним десятидневный контракт. После возвращения в «Дакоту» в конце февраля 2011 года «Бостон Селтикс» подписал с Крисом Джонсоным два десятидневных соглашения. В марте 2011 года он стал игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» до конца сезона.  подписал 10-дневный контракт с «Миннесотой».  Джонсон подписал второй 10-дневный контракт.  стало известно, что Джонсон останется в составе Миннесоты до конца сезона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.draftexpress.com

Баскетболисты США
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки БК «Туров»
Игроки «Дакота Уизардс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Чжэцзян Лайонс»
Игроки «Чжэцзян Голден Буллз»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки БК «Цедевита»